Żyleta – film 
 Żyleta – potoczna nazwa wieżowca Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 Żyleta – potoczna nazwa wieżowca w Katowicach
 Żyleta – potoczna nazwa wieżowca w Łodzi
 Żyleta – potoczna nazwa jednej z trybun stadionu Legii Warszawa oraz grupy najzagorzalszych kibiców tego klubu
 Żyleta – polski raper